La medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte. También puede aludir a:

 Medicina, localidad italiana.
 Medicina, barrio de Albacete.